Le terme Rossiya, d'origine russe (Россия, ce qui signifie Russie), peut faire référence à :

 Rossiya, compagnie aérienne russe basée à Saint-Pétersbourg ;
 Rossiya, le plus grand hôtel de Moscou ;
 Rossiya, brise-glace à propulsion nucléaire russe.

Voir aussi 
 Rossiya 1, Rossiya 2, Rossiya K et Rossiya 24, chaînes de télévision russes.